Down down down (1966), lied van Buffalo Springfield dat in aangepaste vorm uitkwam als Broken arrow (Buffalo Springfield) (1967)
 Down down down (Irish Coffee) (1972), lied van de band Irish Coffee
 Down, down, down (Paradise Ballroom) (1977), lied van Paradise Ballroom
 Down down down (Tom Waits) (1983), lied van Tom Waits
 Down down down (Aciarium) (1996), lied van Aciarium
 Down down down (Lollipop) (2001), lied van Lollipop
 Down down down (No Tone) (2008), lied van No Tone
 Down down down (Jessica Muscat) (2011), lied van Jessica Muscat tijdens de voorronde voor Malta voor het Eurovisiesongfestival
 Down down down (Fightstar) (2011), lied van Fightstar
 Down down down (Charlie Simpson) (2011), lied van Charlie Simpson

Zie ook 
 Down down (1974), een lied van Status Quo